Fictief figuur
 Elaine Benes, personage in de Amerikaanse sitcom Seinfeld
 Sandra Benes, personage in de Britse  sciencefictionserie Space: 1999

Merknaam
 Beneš & Mráz, Tsjechoslowaaks vliegtuigbouwer

 Personen met de achternaam Benes of Beneš
 Edvard Beneš, Tsjechoslowaaks politicus
 Emilie Benes Brzezinski, Amerikaans beeldhouwster
 Lubomír Beneš, Tsjechoslowaaks poppenanimator

Andere
 Beneš-decreten, 143 decreten van de president van Tsjechoslowakije uit 1945-1946